

Сморшки — село в Ізяславському районі Хмельницької області.
 Сморшки — колишнє село в Козелецькому районі Чернігівської області.